Sweet Love ist 

 ein Lied der Band The Commodores aus dem Jahr 1975, siehe Sweet Love (The-Commodores-Lied)
 ein Lied von Anita Baker aus dem Jahr 1986, siehe Sweet Love (Anita-Baker-Lied)
 ein Lied von Chris Brown aus dem Jahr 2012, siehe Sweet Love (Chris-Brown-Lied)